Акистла има више значења:

 Акистла (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Акистла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акистла (Акистла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику